Le terme ligne 122 est utilisé pour désigner plusieurs lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 122 (chemin de fer slovaque), une ligne de chemin de fer en Slovaquie ;
 Ligne 122 (Infrabel), une ligne de chemin de fer en Belgique

Voir aussi 
  

122